Gli Island Games 1991 (it. Giochi delle Isole 1991), quarta edizione della competizione, si svolsero sulle Isole Åland dal 23 al 29 giugno 1991.

Medagliere

Sport

Voci correlate 
 Calcio agli Island Games 1991

Collegamenti esterni